Porter může znamenat:

příjmení
 viz Porter (příjmení)

křestní jméno
 Porter Wagoner (1927–2007), americký country zpěvák a podnikatel

ostatní
 Porter (kráter na Měsíci)
 třída Porter – americké torpédoborce za 2. světové války
 Porter (pivo) – druh piva
 Prêt-à-porter – francouzský, mezinárodně používaný, termín z oblasti módy označující oblečení, které se prodává jako konečný produkt ve standardních konfekčních velikostech
 Prêt-à-Porter – americký hraný film z roku 1994
 Porterova analýza pěti sil
 USS Porter (DDG-78) – americký torpédoborec třídy Arleigh Burke